Alangium är ett släkte av kornellväxter. Alangium ingår i familjen kornellväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kornellväxter
Alangium